Lydenburg (plaats), een dorp in de Zuid-Afrikaanse provincie Mpumalanga
 Republiek Lydenburg, een Zuid-Afrikaanse Boerenrepubliek